Ordet tæller har flere betydninger eller specialiseringer:
Tallet over brøkstregen i en brøk.
Tæller (digital elektronik)
Besøgstæller – statistikværktøj til hjemmesider.
Omdrejningstæller

de:Zähler